Anden etape af Vuelta a España 2009 blev kørt d. 30. august 2009 og gik fra Assen til Emmen. Et udbrud bestående af David García fra Xacobeo Galicia, Francisco Jose Martinez fra Andalucía-Cajasur, Lieuwe Westra fra Vacansoleil, Dominik Roels fra Team Milram og Rabobanks Tom Leezer rykkede allerede efter tre kilometer og oparbejdede sig hurtigt et godt forspring til hovedfeltet. I det meste af tiden lå udbruddet 7 minutter og 3 sekunder foran hovedfeltet med 98 km igen til mål. Da satte Quick Step sig frem i feltet sammen med Team Saxo Bank og Garmin-Slipstream og øgede tempoet for at køre udbruddet ind. Efter 171 km skete der et massestyrt i hovedfeltet som allerede var begyndt at slå sprækker på grund stærk vind. Der blev yderligere uroligheder i feltet da de kørte ind på et brostensområde, men alle rytterne holdt sig heldigvis på cyklen. Foran i udbruddet stak Lieuwe Westra af for at sikre sig etapesejren og han formåede efter hvert at oparbejde sig et minut til hovedfeltet. Sprinterholdene var derimod ikke interesseret i at forære Vacansoleil-rytteren sejren, og indhentede ham omkring 10 km før mål. Derefter blev farten i feltet sat såpas op at det begyndte at dele sig op flere steder. En gruppe på 84 ryttere kom mod målområdet, og i spurten viste Milrams Gerald Ciolek som den stærkeste. Dette var tyskerens første etapesejr i en Grand Tour.

 Etape: 2
 Dato: 30. august
 Længde: 203,7 km
 Gennemsnitshastighed: 43,15 km/t

Bjerg- og pointspurter

1. bjerg (Cota de Witteveen) 
4. kategori stigning efter 60,7 km

 På grund af den marginale stigning gav dette "bjerg" ikke point i bjergkonkurrencen. Tom Leezer fra Rabobank var først over toppen og blev præmieret med bjergtrøjen. Selv om Leezer altså får lov at køre med den røde bjergtrøje på 3. etape, stod han officielt opført med 0 point i bjergkonkurrencen.

1. spurt 
Efter 36,8 km

2. spurt (Groningen Airport Eelde) 
Efter 127 km

Mål (Emmen) 
Efter 203,7 km

Resultatliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på lavuelta.com  
 Etapeside  på lavuelta.com  
 Etapeside  på lavuelta.com  

02. etape af Vuelta a Espana 2009

en:2009 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 2